Serie B i fotboll 1976/1977 innebar att Lanerossi Vicenza, Pescara, och Atalanta gick till Serie A.

Slutställning

Uppflyttningskval 

Atalanta och Pescara uppflyttade till Serie A.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1976 i Italien
1977 i Italien
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976/1977